Hurunui bezeichnet folgende geographische Orte in Neuseeland:

 Hurunui District, ein Distrikt in der Region Canterbury auf der Südinsel
 Hurunui Mouth, ein Ort im Mündungsgebiet des Hurunui River
 Hurunui River, ein Fluss im Hurunui District
 Hurunui (Neuseeland), ein Ort im Hurunui District